Sigimon o Segimon, rei de Burgúndia i sant
 Sigimon, cap dels queruscs